Синцов — русская фамилия; имеет женскую форму Синцова.

 Известные носители 
 Синцов, Антон Сергеевич (род. 1985) — российский велогонщик.
 Синцов, Геннадий Юрьевич (род. 1967) — советский и российский игрок в мини-футбол.
 Синцов, Дмитрий Матвеевич (1867—1946) — русский и советский математик, доктор математики, профессор, заслуженный деятель науки.
 Синцов, Иван Фёдорович (1845—1914) — российский учёный-геолог, палеонтолог, профессор.
 Синцов, Пётр Матвеевич (1820—1862) — русский поэт, переводчик поэзии. См. также 
 Сенцов